Nederlandse personen:
 Abraham Bouman (1851-1906), politicus
 Ad Bouman (1947), geluidstechnicus, producer, diskjockey en mediaondernemer
 Antoon Bouman (1854-1906), cellist¹
 Barre Bouman  (1970), klarinettiste
 Ben Bouman (1923-2015), brigade-generaal der artillerie en krijgshistoricus
 Bert Bouman (1921-1979), kunstenaar, illustrator dag- en weekbladen, typografisch vormgever, en docent
 Carel Bouman (1673-1747), tabaksfactor te Amsterdam en dichter
 Carel Bouman (1834-1905), muzikant¹
 Casper Bouman (1985), windsurfer
 Elias Bouman (1636-1686), bouwmeester
 Frans Bouman (1866-1896), organist en monnik¹
 Gerard Bouman (1952-2017), chef en kwartiermaker van de Nederlandse nationale politie
 Hans Bouman (drummer) (1965), muzikant
 Harm Bouman (1917-2001), collaborateur
 Jan Bouman (Jean Bouman, Johannes Bouman) (ca. 1601 - ca. 1658) Frans schilder
 Jan Bouman (architect) (1706-1776), architect en aannemer
 Jan Bouman (voetballer), voetballer
 Jason Bouman (1981), zanger
 Katie Bouman (1989), informaticus
 Kea Bouman (1903-1998), tennisster
 Klaas Herman Bouman (1874-1947), arts
 Leon C. Bouman (1852-1919), componist en muzikant¹
 Martinus Bouman (1858-1901), componist en vader van de verzetsstrijder¹ 
 Martinus Bouman (1899-1943), verzetsstrijder¹
 Mathijs Bouman (1966), journalist en econoom
 Mieke Bouman (1907-1966), vrouw van het jaar 1955 en verdedigster in het proces Jungschläger/Schmidt
 Piet Bouman (1892-1980), voetballer
 P.J. Bouman (1902-1977), hoogleraar
 Pieter Bouman (1924-1997), verzetsstrijder
 Salomon Bouman (1937), journalist
 Sjabbe Bouman (1915-2008), atleet
 Willem Bouman, architect¹
 Willem Bouman (1939), rekenwonder
 Willemijn Bouman (1956), beeldend kunstenares en vormgeefster

Overig:
 Bouman GGZ, Nederlandse instelling voor verslaafden

Zie ook 
Bouwman (doorverwijspagina)